Чайнат:

 Чайнат — провинция в центральной части Таиланда.
 Чайнат — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Чайнат — футбольный клуб из Таиланда